Ел Сируелар има више значења:

 Ел Сируелар (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сируелар (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сируелар (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сируелар (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сируелар (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сируелар (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сируелар (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сируелар (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сируелар, Естиладеро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сируелар, Мискуанеро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сируелар (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сируелар (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сируелар (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику